Natchez  – popolo nativo americano
 Lingua natchez  – lingua dei Natchez
 Natchez  – villaggio della Parrocchia di Natchitoches, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Natchez  – città della Contea di Adams, Mississippi (Stati Uniti d'America)
 Grande Villaggio dei Natchez  – sito archeologico della cultura del Mississippi, presso la città di Natchez
 Natchez  – battello a vapore